Gromada Zakrzów (powiat jędrzejowski)
 Zakrzów (gromada w powiecie krakowskim)